Bland kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bland, Australien, ort, New South Wales, 
 Bland Shire, region, New South Wales,

USA 

 Bland, Missouri, ort, Gasconade County, 
 Bland, Virginia, countyhuvudort, Bland County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar